AAPC steht für:

 AAPC (Gesundheitswesen), ehemals American Academy of Professional Coders
 African Auxiliary Pioneer Corps
 All-African Peoples' Conference
 American Association of Pastoral Counselors
 American Association of Political Consultants
 Association des architectes paysagistes du Canada, siehe Canadian Society of Landscape Architects
 Australian Army Pay Corps, vormalige Bezeichnung für Royal Australian Army Pay Corps

AAPC